Hum Zabočki je naselje u Hrvatskom zagorju, u sastavu Grada Zaboka, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 457 stanovnika te 137 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji